Ponte do Rio Mucajaí, em Roraima, pode referir-se a:
 Ponte do Rio Mucajaí (BR-174), a ponte no baixo curso do referido rio, entre Boa Vista e Mucajaí na BR-174
 Ponte do Rio Mucajaí (RR-325), a ponte no médio curso do referido rio, entre Alto Alegre e Mucajaí na RR-325